Окси́ () — название нескольких коммун во Франции:

  — в департаменте Луаре.
  — в департаменте Сона и Луара.

Другое 
 Окси — сокращение псевдонима рэпера Oxxxymiron’а (Оксимиро́на).

См. также 
 Окси-ле-Шато — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Окси-ле-Шато
 Окси-ле-Шато — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале